Branitz può riferirsi a:
 Branitz – frazione della città tedesca di Cottbus
 Branitz, oggi Branice – comune polacco
 Branitz, oggi Branice – comune ceco
 Deutsch Branitz (lett. «Branitz tedesca»), oggi Nové Bránice – comune ceco
 Mährisch Branitz (lett. «Branitz morava»), oggi Moravské Bránice – comune ceco